Еремеевка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Еремеевка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Еремеевка — село в Полтавском районе Омской области.
 Еремеевка — деревня в Сосновоборском районе Пензенской области.
 Еремеевка — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Еремеевка — село в Ершовском районе Саратовской области.
 Еремеевка — село в Саратовском районе Саратовской области
 Еремеевка — деревня в Ачитском городском округе Свердловской области.
 Еремеевка — деревня в Спировском районе Тверской области.

Украина 
 Еремеевка — село в Раздельнянском районе Одесской области.